Behal ist der Familienname folgender Personen:
Auguste Béhal (1859–1941), französischer Chemiker
Hans Behal (1893–1957), österreichischer Schauspieler